Worcester, (în AFI, ) este un oraș din comitatul Angliei Worcestershire. 

Se mai poate referi și la următoarele

Locuri

Africa de Sud 

 Worcester, Wes-Kaap, oraș din provincia Wes-Kaap

Statele Unite ale Americii 

 Worcester, statul Massachusetts 
 Worcester State College, Massachusetts
 Worcester, New York  
 Worcester, Vermont
 Worcester, Wisconsin
 Comitatul Worcester, Maryland
 Barry, Illinois, anterior cunoscut ca Worcester
 Marquette, Michigan, cunoscut anterior sub numele de Worcester

Vezi și 

 Concepte numite "Wooster", având o pronunție similară 
 Sos Worcestershire (ori  "Sos Worcester") - condiment
 Worcester College, Oxford

Nume proprii